Белый Ануй () — село в Усть-Канском районе Республики Алтай России, административный центр Белоануйского сельского поселения.

История 
В 1904 году открылась церковно-приходская школа.

География 
Расположено в западной части Республики Алтай в горно-степной зоне и находится у рек Ануй, Кульчуг, Шиверта.

Абсолютная высота 913  метров выше уровня моря
.

Уличная сеть состоит из семи географических объектов: ул. Горького, ул. Заводская, ул. Колхозная, ул. Куйбышева, ул. Ленинская, ул. Молодежная, ул. Советская

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения 
русские составляли 62 %, алтайцы  34 % от общей численности населения в 922 жителя

Инфраструктура 
МБОУ "Бело-Ануйская средняя общеобразовательная школа имени А. Х. Вязникова" (ул. Ленинская, д. 3).

Администрация сельского поселения.

Почтовое отделение БЕЛЫЙ АНУЙ (Молодежная ул, 3)

Транспорт 
Начальный пункт автодороги регионального значения «Белый Ануй — Барагаш» (идентификационный номер 84К-8) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).
Находится на автодороге регионального значения «Черный Ануй — Верх-Ануй — Яконур» (идентификационный номер 84К-123).

Примечания

Ссылки 

Ануй Белый Ануй на Викимапии

Населённые пункты Усть-Канского района